Coristospermum huteri är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pietro Porta, och fick sitt nu gällande namn av L.Sáez och Josep Antoni Rosselló. Coristospermum huteri ingår i släktet Coristospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
huteri